DO, D.O., Do, Do. ist Abkürzung für:

 DarkOrbit, Online-Spiel
 Data Output
 Daylight Overdraft, ein Begriff aus dem Zahlungsverkehr
 Denominación de Origen, eine spanische Bezeichnung für Wein aus bestimmten Anbaugebieten
 Detached Objects, transneptunische Objekte besonderer Eigenschaften, siehe Transneptunisches Objekt #Detached Objects
 Deutscher Orden
 Decksoffizier, eine Funktion auf Schiffen der Deutschen Marine
 Dienstältester Offizier, Disziplinarvorgesetzter für Soldaten in Dienststellen außerhalb der Bundeswehr
 Dienstordnung
 Diffractive Optics, siehe Diffraktives optisches Element
 Digital Output
 Direktes Objekt in der Grammatik
 Discrete Orbit
 Dissolved Oxygen, Gelöstsauerstoff
 Doctor of Osteopathic Medicine, weltweit an 38 Universitäten vergebener akademischer Grad in Medizin, siehe Orthopädie und Doktortitel
 Dominikanische Republik (ISO 3166-1-Code, UN/LOCODE)
 Donnerstag
 Dornier, Flugzeug-Baureihe der Dornier-Werke
 Dutch oven (dickwandiger Kochtopf aus Gusseisen)

DO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Dortmund
 Großbritannien: Shrewsbury
 Österreich: Bezirk Dornbirn
 Tschechien: Okres Domažlice, deutsch: Taus (auslaufend)

D&O steht für:

 D&O-Versicherung, eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Do/Dō steht für:

 Dao/dō/do/đạo (道, wörtl. Weg), ein Konzept der Philosophie in China und dem chinesischen Kulturraum
 Dao (Verwaltungseinheit) (道, wörtl. Weg), historische Verwaltungseinheit im antiken China
 dō/do/đạo, historische Verwaltungseinheiten in anderen Staaten des chinesischen Kulturraums, für Japan siehe Gokishichidō, für Korea siehe Provinz (Korea) und Korea unter japanischer Herrschaft#Administrative Gliederung Chōsens, 
 do, als „Provinz“ übersetzte moderne Verwaltungseinheiten in beiden koreanischen Staaten, siehe Verwaltungsgliederung Südkoreas#Do bzw. Nordkorea #Verwaltungsgliederung
 dō, eine von vier als „Präfektur“ übersetzten modernen Verwaltungseinheiten in Japan siehe, Präfektur (Japan)
 Dō (Kendō), Rumpfschutz einer historischen japanischen Rüstung

Do ist der Künstlername von:

 Dominique van Hulst, niederländische Sängerin
 Do Kyungsoo, Koreanischer Sänger, Mitglied der Band EXO

Do ist der Familienname oder Namensteil  folgender Personen:

 Do Dong-hyun (* 1993), südkoreanischer Fußballspieler
 Do Jong Hwan (* 1955), südkoreanischer Lyriker und Abgeordneter der Gukhoe
 Fabrice Do Marcolino (* 1983), gabunischer Fußballspieler
 Mattie Do, US-amerikanische Regisseurin
 Peter Do, vietnamesisch-amerikanischer Modedesigner
 Tristan Do (* 1993), thailändischer Fußballspieler
 Yen Ngoc Do (1941–2006), vietnamesischer Verleger 

Đỗ oder Đồ ist der Familienname folgender Personen:
 Đỗ Chu (* 1944), vietnamesischer Schriftsteller
 Đỗ Mười (1917–2018), vietnamesischer Politiker
 Đồ Phồn († 1990), vietnamesischer Schriftsteller
 Gioan Đỗ Văn Ngân (* 1953), vietnamesischer Geistlicher, Bischof von Xuân Lôc
 Joseph Đỗ Mạnh Hùng (* 1957), vietnamesischer Geistlicher, Weihbischof in Ho-Chi-Minh-Stadt
 Joseph Đỗ Quang Khang (* 1965), vietnamesischer Geistlicher, Koadjutorbischof von Bắc Ninh
 Đỗ Thị Hải Yến (* 1982), vietnamesische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Đỗ Tuấn Đức (* 1996), vietnamesischer Badmintonspieler

do, .do sind Kürzel für:

 .do, Top-Level-Domain der Dominikanischen Republik
 .do,  Webseiten erstellt mit dem Framework Struts
 der erste Ton der Tonleiter bei der Solmisation
 do., dortig

Siehe auch:

 Doh
 Doe
 Doo
 Do, Do, Do
 Stiftung :do

DO